«Зна́харь» — фильмы:  «Знахарь» — польский художественный фильм 1937 года.
 «Знахарь» — польский мелодраматический художественный фильм 1982 года режиссёра Ежи Гофмана.
 «Знахарь» — американский драматический художественный фильм 1992 года режиссёра Джона Мактирнана.